Płachta – arkusz materiału

Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Płachta – polski hokeista
 Jan Płachta – polski urzędnik
 Marek Płachta – polski piłkarz
 Michał Płachta – polski prawnik